Wowtschynez (ukrainisch Вовчинець; russische Entsprechung Волчинец/Woltschinez) heißen folgende geographische Objekte:

 Wowtschynez (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Stadtkreis von Iwano-Frankiwsk, Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine
 Wowtschynez (Dnister), Dorf im Rajon Dnister, Oblast Tscherniwzi, Ukraine
 Wowtschynez (Wyschnyzja), Dorf im Rajon Wyschnyzja, Oblast Tscherniwzi, Ukraine
 Wowtschynez (Kosjatyn), Dorf im Rajon Kosjatyn, Oblast Winnyzja, Ukraine

Siehe auch: 
 Vălcineţ (rumänisch, russisch ebenfalls Волчинец)

ru:Волчинец